Stołpin – wieś na Ukrainie, w obwodzie lwowskim, w rejonie buskim
 Stołpin – wieś na Ukrainie, w obwodzie rówieńskim, w rejonie korzeckim